Новомарьевка (), село,
Софиевский сельский совет,
Близнюковский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320686305. Население по переписи 2001 г. составляет 76 (33/43 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Новомарьевка находится на левом берегу реки Большая Терновка, есть мост. На противоположном берегу расположены сёла Софиевка Первая, Новосёловка, Рудаево.

Примыкает к селу Марьевка. Недалеко проходит железнодорожная ветка Лозовая — Близнюки — Барвенково, до станций Платформа 934 км и Рудаево — примерно 5 км.

История 
 1775 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района